Антуан Лотарингский () — граф Водемона, сир де Жуанвиль, граф Омальский и барон д’Эльбёф из Лотарингского дома.

Биография 
Антуан был единственным сыном Ферри Лотарингского, принадлежавшего к младшей ветви династии, но получившего благодаря выгодному браку графство Водемон и сеньорию Жуанвиль. У его дяди, герцога Лотарингского Карла, не было сыновей, и поэтому Антуан претендовал на статус наследника герцогства; но Карл передал соответствующие права своему зятю Рене Доброму, герцогу Анжуйскому. Дело дошло до войны, в которой граф Водемон отбил атаки своего дяди благодаря союзу с Филиппом Добрым, герцогом Бургундским.

В 1431 году Карл Лотарингский умер. Антуан смог разбить Рене Анжуйского в большом сражении и взять его в плен, но тут в конфликт вмешался на стороне последнего император Сигизмунд. В конце концов Антуану пришлось отказаться от своих претензий на герцогство. Его сын Ферри женился на дочери Рене Иоланде. Благодаря этому браку потомки Антуана по мужской линии, начиная с внука, Рене II, всё-таки стали герцогами Лотарингии.

Семья 
12 августа 1416 года Антуан де Водемон женился на Марии д’Аркур, дочери Жана VII, графа д’Аркур, и Марии Алансонской. В этом браке родились трое сыновей и две дочери:

 Ферри (1428—1470), граф де Водемон и сир де Жуанвиль;
 Жан VIII (умер в 1473 году), граф д’Омаль и барон д’Эльбёф;
 Анри (умер в 1505 году), епископ Теруаня, позже — епископ Меца;
 Мария (умерла в 1455 году), жена Алена IX, виконта де Роган;
 Маргарита (умерла после 1477 года), жена Антуана I де Крой, графа де Шато-Порсьен и де Гин.

Примечания 

Водемонский дом
Правители Европы XV века
Графы де Водемон
Сеньоры де Жуанвиль